Strawberry Hill steht für: 

 Strawberry Hill (Kansas City, Kansas), Ort in Kansas, Vereinigte Staaten
 Strawberry Hill (London), Siedlung im Stadtbezirk London Borough of Richmond upon Thames
 Strawberry Hill (Bauwerk), Landhaus in Twickenham an der Themse

im NRHP gelistete Objekte:
 Strawberry Hill (Maryland), ID-Nr. 76000993
 Strawberry Hill (New York), ID-Nr. 87001071
 Strawberry Hill (Chowan County, North Carolina), ID-Nr. 80002810
 Strawberry Hill (Halifax County, North Carolina), ID-Nr. 80002841
 Strawberry Hill (Virginia), ID-Nr. 74002239